Кореньков — русская фамилия. Известные носители:

 
 Кореньков, Гаврил Алексеевич (1884—1949) — один из первых чувашских поэтов, переводчиков и педагогов, активный корреспондент газет и журналов.
 Кореньков, Дмитрий Александрович (1920—1995) — российский учёный-агрохимик, академик ВАСХНИЛ (1988).
 Кореньков, Кирилл Витальевич (род. 1968) — советский и российский хоккеист; тренер.
 Кореньков, Михаил Андреевич (1924—2008) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.